Disclosure (album), album van de Nederlandse band The Gathering uit 2012
Disclosure (band), een muziekgroep uit het Verenigd Koninkrijk
Disclosure (film), film met Michael Douglas en Demi Moore uit 1994, gebaseerd op het gelijknamige boek van Michael Crichton